Писания:
 в иудаизме Писания (; Kтувим) — это часть Танаха
 в широком смысле слова так называют все Священные писания

См.также 
 Писание